Хойские (Хан-Хойские, ) — азербайджанский дворянский род, происходящий из глав и эмиров племени думбули, из города Хой.

В конце XVI — начале XVII веках Хой принадлежал главе племени думбули. В XVII—XVIII вв. город оставался наследственной улька главы племени думбули. К этому округу был присоединён округ Сельмас, который с этого времени постоянно принадлежал наследственному главе племени думбули вплоть до 1805 года.

Ханы Хоя 
 Шахбаз-хан I, правитель Хоя во время Сефевидов (до 1724)
 Муртаза Кули-хан (сын Шахбаз-хана), правитель Хоя (1731—1744)
 Наджаф Кули-хан (второй сын Шахбаз-хана) стал правителем Тебриза (с 1731 года), а после смерти Надир-шаха правил Тебризом на правах хана (1747—1784).
 Шахбаз-хан II (сын Муртазакули Хана), правитель Хоя (1744—1747), 1-й хан Хоя (1747—1763).
 Ахмед-хан (брат Шахбаз-хана II), 2-й хан Хоя (1763—1786), убит в 1786 году.
 Гусейн Кули-хан (сын Ахмед-хана), 3-й хан Хоя (1786—1798).
 Джафар Кули-хан (брат Гусейн Кули-хана), 4-й хан Хоя (1798—1806), одиннадцатый хан Шеки (1806—1814), генерал-лейтенант Российской армии.

Следует отметить, что фамилия Хойский или Хан-Хойский, образовавшаяся от топонима — ханства Хойского — окончательно закрепилась за представителями этого рода в качестве фамилии, по-видимому, в 1870—1880-х годах.

Известные представители 
 Келбали-хан Хойский (сын второго хана Ахмед-хана), генерал-лейтенант Российской имперской армии
 Искендер-хан Хойский (сын Келбали-хана), генерал-лейтенант Российской имперской армии
 Амир Аслан-хан Хойский, работал в МИД АДР, Казахский, затем Кубинский генерал-губернатор. После падения АДР уехал в Турцию
 Гусейн Кули-хан Хойский, помощник Гянджинского губернатора, полковник армии АДР.
 Теймур-хан Хойский, капитан Азербайджанской армии, арестован советами и сослан в Сибирь, выпускник Тифлисского военного училища
 Фатали-хан Хойский, государственный деятель Азербайджана, Премьер-министр АДР, член Закавказского сейма, член 2-й Государственной думы, прокурор Кавказского округа, получил юридическое образование в Московском университете (1901), выпускник гянджинской гимназии, родился 1875 году, убит дашнаками 19.6.1920 в Тифлисе.
 Тамара-ханум Хойская, жена Мирзы Давуд Багир оглу Гусейнова. Тамара Ханум также была арестована в 1938 году.
 Азад-хан Хойский, преподаватель в АСХИ.
 Ибрагим-хан Хойлу, известный деятель азербайджанской диаспоры. Он также потомок Джавад Хана Зиядоглу

Источники 
 Анвар Чингизоглы. Хойские. — «Сой», 2010. — С. 13-19.
 Исмаилов Э. Э. Ханы Хойские. Материалы к родословной и биографиям. ИАИРО, выпуск 4, 2003.

См. также 
 Хойское ханство

Азербайджанская аристократия
Дунбули